The Basin steht für folgende geographischen Objekte:

in Australien:
 The Basin (New South Wales), Stadtbezirk in Sydney
 The Basin (Victoria), Stadtteil von Knox City, Melbourne
 The Basin (Rottnest Island), Bucht in Western Australia

in den Vereinigten Staaten:
 The Basin, geologische Struktur im Franconia Notch State Park, New Hampshire